La cuenca puede referirse a:

Lugares 
 Las Cuencas Mineras, territorio situado en la Cuenca Hullera Central del Principado de Asturias.
 La Cuenca, es una localidad de la provincia de Soria.